Косоногов — русская фамилия. Известные носители:
 Косоногов, Александр Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Косоногов, Алексей Иванович (род. 1982) — российский футболист.
 Косоногов, Иосиф Иосифович (1866—1922) — российский и украинский физик, академик АН УССР.
 Косоногов, Лев Васильевич (1904—1943) — Герой Советского Союза.